Ариран — корейский термин, обозначающий:
 Ариран — корейская народная песня
 Ариран — массовое представление в КНДР
 Ариран — торговая марка, под которой в КНДР реализуется бытовая техника и электроника.
 Ариран — модель смартфонов, разработанная в КНДР.
 Arirang TV — телеканал Республики Корея, принадлежащий Корейской международной вещательной организации.

Фильмы:
 Ариран (фильм, 1926) — корейский фильм Ун Гю На.
 Ариран (фильм, 2011) — южнокорейский фильм Ким Ки Дука.